Paraúna kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paraúna (ort), Goiás, 
 Paraúna (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar